Book of Eskimo je online kazino igra proizvođača Expanse Studios, nastala 2021. godine. Ova igra pripada grupi slotova, a uže i video slotovima, a to je takođe i veb-igra.  

Video slot Book of Eskimo je nastao uz pomoć standardnih veb-tehnologija, te je to veb-igra, dostupna za odigravanje bez preuzimanja a preko veb-pretraživača.

Specifikacija igre i korisnički interfejs 
Video slot je postavljen u pet kolona i tri reda, na kojima se javljaju simboli, ključni za funkcionisanje igre. Osim osnovnih simbola, ova igra poseduje i specijalne simbole, koji pokreću dodatne funkcije igre, poput džokera.

Dodatni Alati i režim igranja 
Kako je Book of Eskimo video slot, podrazumeva i dodatne, bonus igre, a to su ovde Chained in Ice Re-Spins i Free Spins. Preko bonus igara uvode se dodatne karakteristike igre, poput tzv. „respinova“, besplatnih spinova i proširenih džokera.

Kazino igra Book of Eskimo, pored glavne i bonus igara, poseduje i još jednu igru, sa posebnim sistemom opklada. U pitanju je igra poznata kao Duplo ili ništa, Kockanje ili Crna/crvena, koja predstavlja dodatan izvor adrenalina, a podrazumeva pogađanje boje karte.

Od mehanizama za pokretanje igre Book of Eskimo koristi taster Spin, kao glavnu komandu za pokretanje kolona, a tu je i Autoplay režim, koji omogućava beskonačan broj automatskih spinova. Slot se može igrati u osnovnom tempu, sa kolonama koje se okreću standardnom brzinom, a dostupan je i Turbo režim, koji ubrzava igru, čineći da se ishodi spinova brže saznaju.

Tema 
Book of Eskimo je tematski avanturistički slot, smešten u snežnoj šumi, a karakteristično za ovaj slot je i to da pripada serijalu tzv. „knjiga“. U pitanju su slotovi sa knjigom kao glavnim simbolom, veoma prisutni u kazino industriji.

Vidi još 
 Kazino igre
 Kockanje

Референце

Spoljašnji linkovi 
 Zvaničaani veb - sajt

Игре на срећу